Palacio Astoreca puede a referirse a:

Palacio Astoreca en Iquique;
Palacio Astoreca en Santiago;
Palacio Astoreca en Valparaíso;
Palacio Astoreca en Viña del Mar.